Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Młodzikowski – polski naukowiec
 Jan Młodzikowski – polski wioślarz, olimpijczyk